Новогреческое название — ми ( ).

Применение в обозначениях 
Строчная буква  широко используется во многих отраслях науки, в отличие от заглавной Μ, которая совпадает по написанию с латинской или кириллической буквами.

В математике 
 Функция Мёбиуса μ(x) в теории целых чисел
 Интегрирующий множитель в обыкновенных дифференциальных уравнениях
 Математическое ожидание μX (также с помощью заглавной MX) в теории вероятностей
 Мера в теории меры
 Бифуркационный параметр в теории динамических систем

В физике 
 Коэффициент сухого трения;
 Магнетон Бора;
 Динамическая вязкость или коэффициент вязкого трения в гидрогазодинамике;
 Приведённая масса в задаче о столкновении двух тел;
 Магнитная проницаемость в электромагнетизме;
  — магнитная постоянная;
 Коэффициент Пуассона в теории упругости (см. также )
 Элементарная частица, называемая мюон;

 Химический потенциал системы или её части;
 Параметр Ламе в теории упругости;
 Международное обозначение дольной приставки СИ микро-, означающей уменьшение единицы измерения в миллион раз;
 В термодинамике часто используется для обозначения молярной массы вещества.

Ссылки